DEZ est un code qui peut signifier :
 .

 Dez, une rivière d’Iran.

Dez est un pseudonyme notamment porté par :
 Dez Altino, de son vrai nom Tiga Wendwaoga Désiré Ouédraogo, chanteur burkinabé ;
 Dez Bryant, de son vrai nom Desmond Bryant, joueur de football américain ;
 Dez Fafara, de son vrai nom Bradley James Fafara, chanteur américain.

DEZ est un sigle pouvant signifier :
 Diéthylzinc, un composé chimique.

Code